Morawsko est le nom des localités polonaises suivantes :
 Morawsko, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Morawsko, village de la voïvodie de Poméranie occidentale